Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 691 dans le monde.

 Route européenne 691 traversant l’Arménie, la Géorgie et la Turquie 
 Route nationale 691 en France